Searles est un nom propre britannique qui peut faire référence à :

Prénom 
 Searles Valentine Wood (1798-1880), paléontologue britannique.

Patronyme 

 Harold Searles (1918 -), psychanalyste américain ;
 Joseph L. Searles III (-), courtier au New York Stock Exchange.

Patronyme anglais